Mamadou Kouyaté (griot)
 Mamadou Kouyaté (football) voir :en:Mamadou Kouyaté